Møgster ist der Familienname von:

 Abelone Møgster (1883–1975), norwegische Widerstandskämpferin
 Halvor Møgster (1875–1950), norwegischer Segler
 Helge Møgster (* 1953), norwegischer Reeder
 Ole Rasmus Møgster (1958–2010), norwegischer Reeder
 Renate Møgster Klepsvik (* 1974), norwegische Politikerin